Franciscanenkerk (Boedapest)
Franciscanenkerk (Krakau)
Franciscanenkerk (Maaseik)
Franciscanenkerk (Wenen)
Franciscanerkerk (Üblingen)

Zie ook
Franciscanen
Franciscanenklooster (doorverwijspagina)

Kerkgebouw naar patroonheilige